Estación San Sebastián puede referirse a:

 la estación de ferrocarril San Sebastián en Argentina
 la estación de autobuses de San Sebastián en España
 la estación de ferrocarril de San Sebastián en España
 la estación de transmetro San Sebastián en Guatemala